Röthen bezeichnet

 Röthen (Fluss), Zufluss der Itz in Thüringen und Franken, Deutschland
 ehemaliger Ortsteil von Arth, Kanton Schwyz, Schweiz; siehe Bergsturz von Goldau
 Ortslage in der Gemeinde Nahrendorf, Niedersachsen, Deutschland
 Röthen (Spreenhagen), Wohnplatz der Gemeinde Spreenhagen, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg

Siehe auch:
 Röten
 Röden